Homologie oder homolog (von altgriechisch homos „gleich“, und logos „Wort, Sinn“) steht für:
 Homolog (Linguistik), homologer Terminus, sprachlicher Ausdruck, der durch seine Form ein Beispiel für seine Bedeutung darstellt
 Homologie (Biologie), evolutionär bedingte Übereinstimmungen von Merkmalen unterschiedlicher systematischer Taxa 
 Homologie (Genetik), Gene mit einem gemeinsamen Ursprung
 Homologie (Humanwissenschaften), Merkmale verwandter Phänomene mit gemeinsamer Wurzel
 Homologie (Mathematik), Folge von mathematischen Gruppen, die einem anderen mathematischen Objekt zugeordnet werden
 homologe Insemination, künstliche Befruchtung mit Spermien des Ehepartners oder Partners einer festen Partnerschaft
 homologe Reihe, Ähnlichkeit chemischer Stoffe, die sich über eine allgemeine Summenformel gesammelt darstellen lassen 
 homologe Rekombination (HR), bei allen Organismen mit homologen doppelsträngigen DNA-Abschnitten auftretend
 homologische Algebra, Teilgebiet der Mathematik, aus der algebraischen Topologie entwickelt

Siehe auch:

 Analogie (Begriffsklärung: „Übereinstimmung, Entsprechung“)